L'édition 2018 du tournoi de tennis de Vienne se déroule du 22 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Kevin Anderson remporte l'épreuve en simple, Joe Salisbury et Neal Skupski celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Australien Nick Kyrgios, de l'Espagnol Pablo Carreño Busta, du Français Richard Gasquet et du Sud-Coréen Chung Hyeon. Ils sont respectivement remplacés par Nikoloz Basilashvili, Frances Tiafoe, Cameron Norrie et Andrey Rublev.

Pendant le tournoi 
Âgé de 37 ans, Jürgen Melzer met un terme à sa carrière à l'issue du tournoi après avoir été contraint de déclarer forfait contre Kevin Anderson au .

Grâce sa victoire en finale, Kevin Anderson se qualifie pour la première fois de sa carrière pour le Masters de Londres.

Lauréats 
Kevin Anderson remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Kei Nishikori. Il s'agit de son  sacre de la saison après celui de Long Island.

En double, Joe Salisbury et Neal Skupski décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Mike Bryan et Édouard Roger-Vasselin. Il s'agit de leur  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Vienne
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2018
Vienne
Sport en Autriche en 2018
Tennis en octobre 2018